Die Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu ist eine Genossenschaftsbank mit Sitz in Sonthofen. Ihr Geschäftsgebiet befindet sich in Kempten und dem Landkreis Oberallgäu.

Geschichte

Ehemalige Raiffeisenbank Oberallgäu-Süd eG 
Vor der Gründung des Spar- und Darlehenskassenvereines in Oberstdorf waren die Oberallgäuer Bürger auf Kredite von reichen Privatleuten angewiesen, die überwiegend aus dem Lechtal kamen. Da die Lechtaler aber nur zweimal im Jahr am 23. April und am 11. November über die Berge kamen, um ihre Zinsen zu kassieren und zwei Banktage zu wenig waren, gründeten engagierte Bürger in Oberstdorf im Jahr 1902 die erste Genossenschaftsbank im südlichen Oberallgäu. Im selben Jahr eröffnete auch die erste Raiffeisenkasse in Vorderburg. In Bad Hindelang, Berghofen (später Sonthofen), Stein (später Immenstadt), Waltenhofen und anderen Gemeinden entstanden in den folgenden 20 Jahren ebenfalls Raiffeisenkassen. In der Zeit von 1960 bis 2000 folgten dann mehrere Fusionen. Im Jahre 2002 entstand die Raiffeisenbank Oberallgäu-Süd eG durch den Zusammenschluss der Raiffeisenbank Oberstdorf-Sonthofen eG und der Raiffeisenbank Immenstadt-Waltenhofen eG.

Ehemalige Raiffeisenbank Kempten eG 
Der Ursprung der Raiffeisenbank Kempten lag im Jahr 1926. Am 20. November gründeten 27 Bürger der Stadt Kempten den Spar- und Darlehenskassenverein Rothkreuz. Diese Männer legten den Grundstein für eine Genossenschaft, die im Jahre 1963 in Raiffeisenbank Kempten umfirmierte.  In den Jahren 1970 bzw. 1972 haben sich die Raiffeisenbanken in Buchenberg, Heiligkreuz, Weitnau, Wengen und Wiggensbach mit der Raiffeisenbank Kempten verschmolzen. Eine weitere wesentliche Fusion fand dann 1996 mit der Raiffeisenbank Sankt Mang statt. Diese war 1971 aus einer Fusion der Raiffeisenbanken in St. Mang, Lenzfried, Betzigau und Wildpoldsried entstanden.

Im Jahre 2014 entstand durch die Fusion der beiden oben genannten Banken die heutige Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG.

Weblinks 
 Website der Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG

Einzelnachweise 

KemptenOberallgau
Unternehmen (Landkreis Oberallgäu)
Organisation (Sonthofen)
Gegründet 1902
Friedrich Wilhelm Raiffeisen als Namensgeber